

Osoby 
 Krystian Czernichowski
 Nicefor Czernichowski
 Saul Czernichowski